Clinton Hill ist der Name folgender Personen:

* Clinton Hill (Leichtathlet) (* 1980), australischer Leichtathlet südafrikanischer Herkunft
 Clinton J. Hill (* 1932), US-amerikanischer Geheimdienstagent, siehe Clint Hill

Clinton Hill ist der Name folgender Orte:
 Clinton Hill (Brooklyn), Stadtviertel in Brooklyn, New York
 Clinton Hill (Newark), Stadtviertel in Newark, New Jersey

Clinton Hill ist der Name folgender Erhebungen:
 Clinton Hill (Connecticut)	
 Clinton Hill (Missouri)	

Siehe auch:
 Clinton Hills